|-
| 101801 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101802 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101803 - || 1999 JH || 6 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101804 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101805 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101806 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101807 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101808 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101809 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101810 - Beiyou || || 8 de maig, 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101811 - || || 14 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101812 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101813 - Elizabethmarston || || 14 de maig, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101814 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101815 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101816 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101817 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101818 - || || 14 de maig, 1999 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| 101819 - || || 8 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101820 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101821 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101822 - || || 15 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101823 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101824 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101825 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101826 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101827 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101828 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101829 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101830 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101831 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101832 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101833 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101834 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101835 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101836 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101837 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101838 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101839 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101840 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101841 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101842 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101843 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101844 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101845 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101846 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101847 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101848 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101849 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101850 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101851 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101852 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101853 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101854 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101855 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101856 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101857 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101858 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101859 - || 1999 LA || 2 de juny, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 101860 - || || 8 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101861 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101862 - || || 10 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101863 - || || 11 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101864 - || || 10 de juny, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101865 - || || 8 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101866 - || || 12 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101867 - || || 12 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101868 - || || 15 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101869 - || 1999 MM || 20 de juny, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101870 - || 1999 NV || 7 de juliol, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101871 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101872 - || || 13 de juliol, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 101873 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101874 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101875 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101876 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101877 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101878 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101879 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101880 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101881 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101882 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101883 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101884 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101885 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101886 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101887 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101888 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101889 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101890 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101891 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101892 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101893 - || 1999 PJ || 6 d'agost, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 101894 - || || 9 d'agost, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101895 - || || 11 d'agost, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101896 - || || 12 d'agost, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101897 - || || 15 d'agost, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 101898 - || || 7 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101899 - || || 8 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101900 - || 1999 QH || 18 d'agost, 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
1